Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 11 – jedenasty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w English Institute of Sport w Sheffield (Anglia) w dniach 17–19 grudnia 2011 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Anglik Tom Ford pokonał swojego rodaka Martina Goulda wynikiem 4–3.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 500

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €600
Ostatnia 64: €200

Maksymalny break: €595

Łączna suma nagród: €50 500

Wydarzenia związane z turniejem 
 Podczas meczu pierwszej rundy turnieju głównego Ding Junhui grając przeciwko Jamesowi Cahillowi wbił breaka maksymalnego który jest 84. oficjalnym breakiem maksymalnym. Był to jego czwarty "maks" w karierze i zarazem drugi w przeciągu trzech dni.
 W meczu trzeciej rundy turnieju głównego Jamie Cope grający przeciwko Kurtowi Maflinowi wbił breaka maksymalnego, który jest jednocześnie trzecim "maksem" Cope’a w zawodowej karierze oraz 85. oficjalnym breakiem maksymalnym.
 Tom Ford pokonując w finale Martina Goulda 4–3, zdobył swój drugi rankingowy tytuł w zawodowej karierze.

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 
 
  Ding Junhui 147, 135, 110
  Jamie Cope 147, 133, 111
  Ian McCulloch 141, 132, 106
  Judd Trump 140, 124
  Marco Fu 140
  Michael Holt 140
  Tom Ford 139, 132, 130, 117
  Martin Gould 139, 130, 127, 115, 103, 103
  Steve Davis 139
  Paul Davison 137
  Alan McManus 136, 103
  Ricky Walden 136
  David Gilbert 129, 115
  Mark Selby 128
  Graeme Dott 127
  Anthony Hamilton 124, 123
  Simon Bedford 123, 105, 101
  James Wattana 122
  Mark Allen 121
  Michael White 119
  Ben Woollaston 118
  Tony Drago 117
  Mark Davis 114, 103
  Xiao Guodong 113
  Dave Harold 113
  Dominic Dale 112, 101
  Stuart Bingham 112
  Duane Jones 109, 103
  Andrew Higginson 105, 104
  Chen Zhe 104
  Luca Brecel 102
  Barry Hawkins 102
  Fergal O’Brien 102
  Stephen Maguire 101
  Kurt Maflin 101
  Nigel Bond 101
  Marcus Campbell 100
  Stephen Hendry 100
  Jamie Jones 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii